Kottendorf ist der Name folgender Orte:
 Kottendorf (Bad Berka), Siedlung im Ortsteil Tannroda der Stadt Bad Berka, Landkreis Weimarer Land, Thüringen, Deutschland
 Kottendorf (Breitbrunn), Ortsteil der Gemeinde Breitbrunn, Landkreis Haßberge, Bayern, Deutschland
Kottendorf (Solingen), Ortslage in der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland

außerdem

 Cottendorf, Ortsteil der Stadt Stadtilm, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland